Ansan puede referirse a 

 Ansan, ciudad de Corea del Sur.
 Ansan, comuna de Francia.